

Prénoms 
Aino est un prénom japonais féminin.

Personnes portant ce prénom

Personnage désignée par ce prénom 
 Aïno, un personnage de l'épopée nationale finlandaise le Kalevala.

Littérature 
 Aïno, roman historique de Pierre Benoit paru en 1948

Astronomie 
 Plaine d'Aïno, une planitia située sur Vénus